

Artropodi 
 Pelegrina – genere di ragni appartenente alla famiglia Salticidae

Persone 
 Juan José Asenjo Pelegrina – arcivescovo cattolico spagnolo
 Manuel Pelegrina – calciatore argentino, attaccante

Altro 
 La Pelegrina – una delle più famose perle del mondo